Cliternia ist der Name mehrerer Orte in der antiken Geographie:

 Cliternia (Stadt der Aequer), vermutlich 1 km östlich vom heutigen Staffoli in der Gemeinde Santa Croce sull’Arno, Toskana 
 Cliternia (Apulia), Stadt in Apulia, beim heutigen Campomarino in der Provinz Campobasso in Italien